David Davis puede referirse a:

David Davis (1948-), político británico.
David Davis Cámara (1976-), un jugador de balonmano español.
David Lowell Davis (1991-), futbolista inglés.